Italia
Genola – comune in provincia di Cuneo
Galateri di Genola – famiglia nobile piemontese
 Stati Uniti d'America
Genola – città della Contea di Morrison, Minnesota
Genola – città della Contea di Utah, Utah